Фарзане Резасолтани (; 13 сентября 1985) — иранская лыжница, участница Олимпийских игр 2014 года.

Биография 
Закончила Педагогический университет имени Шахида Раджаи.

В спортивной программе на Олимпийских играх в Сочи Фарзане выступала на дистанции 10 км классическим стилем, в итоге пришла 73-ей за 42 минуты 31,3 секунды с отставанием от лидера 14:13,5.

Примечания 

Лыжники Ирана
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года